Extreme 40 - Scheepsklasse van zeilcatamarans
 SJ X40 - Zweeds treinstel